McKelvey Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 McKelvey Lake (Kanada), in British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 McKelvey Lake (Montana), im Madison County
 McKelvey Lake (Ohio), im Mahoning County